Griechisches Referendum steht für:

 Griechisches Referendum 1920 über die Rückkehr von König Konstantin I.
 Griechisches Referendum 1924 über die Abschaffung der Monarchie
 Griechisches Referendum 1935 über die Restauration der Monarchie
 Griechisches Referendum 1946 über die Beibehaltung der Monarchie
 Griechisches Referendum 1968 über eine neue griechische Verfassung
 Griechisches Referendum 1973 über die Abschaffung der Monarchie
 Griechisches Referendum 1974 über die Fortführung der Republik
 Griechisches Referendum 2015 über einen Reform-Entwurf